Oberwengen ist der Ortsname von

 Oberwengen (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Oberwengen (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Wengen
 Oberwangen